Il doppio del Paris Open 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Scott Davis e David Pate erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso nel 2º turno.

John Fitzgerald e Anders Järryd hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 6–2 Kelly Jones e Rick Leach.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (Campioni)
 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)

 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali) 
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (semifinali) 
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale) 
 Jakob Hlasek /  Patrick McEnroe (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1991